Mensen
Adelbert Schulz (1903-1944), Duits generaal-majoor
Bruno Schulz (1892-1942), Pools schrijver, schilder en graficus
Charles M. Schulz (1922-2000), Amerikaans striptekenaar
Christian Schulz (1983), Duits voetballer
Georg-Wilhelm Schulz (1906-1986), Duits militair
Markus Schulz (1975), Duits trance-dj
Martin Schulz (1955), Duits politicus 
Marvin Schulz (1995), Duits voetballer
Matías Schulz (1982), Argentijns handballer 
Nico Schulz (1993), Duits voetballer 
Otto Schulz (1868-1953), Duits tuin- en landschapsarchitect
Purple Schulz (1956), Duits zanger en songwriter
Robin Schulz (1987), Duits dj en producer